Il singolare maschile del Dubai Tennis Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Andy Roddick era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare per protesta contro la decisione degli Emirati Arabi Uniti di negare il visto all'atleta israeliana Shahar Peer.

In finale, Novak Đoković ha battuto David Ferrer, 7–5, 6–3.

Teste di serie 

   Novak Đoković  (campione) 
  Andy Murray  (quarti, infortunato)
  Gilles Simon  (semifinali)
  David Ferrer  (finale)

 Marin Čilić (quarti)
 Igor' Andreev  (quarti)
 Ivo Karlović (primo turno)
 Marat Safin (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Dubai Tennis Championships 2009
ATP World Tour 2009